Појам Лаодика може да се односи на:

 Лаодика (митологија), је у грчкој митологијији било име више личности
 Лаодика (супруга Митридата II од Понта)
 Лаодика (супруга Митридата VI од Понта)
 Лаодика (супруга Митридата III од Понта)
 Лаодика Македонска
 Лаодика I
 Лаодика III
 Лаодика IV
 Лаодика VI
 Лаодика VII Теа